Чемпіонат Львівської області з футболу 2015 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а також спільно з Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій лізі. Змагання проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків.

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

У 8-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги взяли участь десять колективів, які в двоколовому турнірі в період від 5 квітня до 4 листопада 2015 року виявили чемпіона області. Із команд-учасниць попереднього чемпіонату, — відсутні «Гірник» Новояворівськ  та  «Авангард» Жидачів, які вирішили виступати в першій лізі області, ФК «Лапаївка» Лапаївка, котра заявилась у другій обласні лізі, а також моршинська «Скала-2» яка заявилась в чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги U-19 і припинила виступи в чемпіонаті області.

Достроково, за тур до завершення змагань, футболісти винниківського «Руху».стали недосяжними для найближчого переслідувача і вчетверте поспіль зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, повторивши тим самим досягнення яворівського «Явора» в другій половині дев'яностих років двадцятого століття.

В складі команди виступали:
Алієв Олександр, Баглай Андрій, Бойко Роман, Вільчинський Богдан, Гурський Андрій, Гусаковський Юрій, Дмитрух Віталій, Дяченко Олександр, Жук Андрій, Іванов Роман, Карачевський Назар, Кікоть Андрій, Козловський Святослав, Костик Богдан, Макар Володимир, Манорик Роман, Молоков Іван, Омельченко Олексій, Панасюк Олег, Романюк Віталій, Сергеєв Сергій, Суль Петро, Фарботняк Сергій, Фурта Юрій, Шацьких Максим, Шевчук Юрій, Шептицький Михайло, Шептицький Олег, Шульган Ростислав.

* - матч на полі команди-суперника.

В - матч відбувся на стадіоні імені Богдана Маркевича в місті Винники.

П - матч відбувся на стадіоні «Будівельник» в місті Пустомити.

Найкращі бомбардири чемпіонату:

Юнацький чемпіонат 
У чемпіонаті Львівщини серед юнаків замість об'єднаної команди ФК «Бори» Бориничі/Ходорів виступав ФК «Ходорів», замість юнацької команди СКК «Демня» брав участь ФК «Львів-98», а замість ФК «Острів» Чорний Острів ─ ФК «Галичина-99» Львів.

* — технічний результат (неявка).

Найкращі бомбардири юнацького чемпіонату:

ПЕРША ЛІГА 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги стартували 24 команди. Спочатку всі команди розділені на дві групи за територіальним принципом визначали переможців груп, які у фіналі із двох матчів виявляли переможця першої ліги, — команду «Думна» із Ременова Кам'янка-Бузького району. Команди, які на першому етапі зайняли другі місця у групах — розіграли бронзові нагороди змагань.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні «Вугільник» Гірник, «Газовик-Хуртовина» Комарно, «Литмір» Присліп, об'єднана команда ФК «Сокаль-ВолКом» Сокаль/Волиця, які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області, а також ФК «Ходорів» Ходорів, котрий об'єднався з ФК «Бори» Бориничі. «Галичина» Бібрка, «Сокіл» Великі Глібовичі та ФК «Яричів» Новий Яричів продовжили свої виступи у Другій лізі.

ФІНАЛ:
  «Думна» Ременів − ФК «Мостиська» Мостиська  
3:1, 1:1

Матч за третє місце:
 СК «Східниця» Східниця − «Сокіл» Золочів  
1:1, 1:2

Група «А»

«Спиртовик» Лопатин після першого туру припинив виступи у турнірі. Результат зіграного ним матчу анульовано.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

* — технічний результат (неявка).

Найкращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість(1 ліга) 

Спочатку 24 команди розділені на дві групи в двоколовому турнірі визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп виборювали золоті нагороди першості, а команди які зайняли другі місця в групах, бронзові медалі.

«Спиртовик» Лопатин після першого туру припинив виступи у турнірі. Результат зіграного ним матчу анульовано.

ФІНАЛ:
  ФК «Мостиська» Мостиська − «Юність» Гійче  
3:1, 1:2

Матч за третє місце:
 ФК «Новошичі» Новошичі − «Гірник» Новояворівськ  
2:6, 0:3* 

* — технічний результат (неявка).

Найкращі бомбардири юнацької першості (1-ша ліга):

ДРУГА ЛІГА 
В змаганнях серед команд другої ліги взяли участь 24 колективи. На першому етапі всі команди, розділені на три групи за територіальним принципом, визначили по два представники від кожної групи, які у фінальному етапі, котрий пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі, визначили переможця та призерів змагань.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні «Стандарт» Артасів, «Будівельник-Пустомити» Пустомити, «Верховина» Зимна Вода, а також «Дністер» Розвадів, який припинив існування ще в минулому сезоні, недогравши до завешення змагань.

Фінальний етап. 
У таблиці курсивом малим шрифтом позначено результати матчів зігранимих на першому етапі.

Груповий етап 

Група «А»

1 — результат матчу «Старт» Батятичі — «Збиранка» Великі Грибовичі — 2:0 анульовано. Команді «Старт» зараховано технічну поразку 0:3. 

Група «Б»

* — технічний результат/неявка.

Група «В»

1 — результат матчу «Нива» Дубляни — «Сокіл» Сокільники — 2:1 анульовано. «Ниві» зараховано технічну поразку 0:3.

* — технічний результат/неявка.

Найкращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість(2 ліга) 

В юнацькій першості серед команд другої ліги взяли участь 23 команди. «Золота липа» Чемеринці виступала тільки основним складом і в турнірі серед юнацьких команд участі не брала. Замість команди «Арсенал» Старе Село виступав ФК «Опір-1999» Львів.

Спочатку всі команди розділені на три групи за територіальним принципом визначали по два представники від кожної групи, які в свою чергу в стикових матчах з представниками інших груп, на власному полі та на виїзді виявили учасників фінального турніру.

ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Матчі фінального турніру проходили на футбольному полі села Підмонастир.
Впевнену перемогу в турнірі здобули торішні чемпіони області — футболісти ФК «Лапаївка».

Стикові матчі:
 ↑ФК «Лапаївка» — «Нива-Кордія» Жовтанці — 8:0
«Юність» Верхня Білка — «Карпати» Старе Село ↑ — 0:31
 «Галичина» Великий Дорошів — ФК «Опір-1999» Львів ↑ — 0:1

1 — результат матчу «Юність» — «Карпати» С.Село — 2:0 анульовано. Команді «Юність» зараховано технічну поразку 0:3.
 

ГРУПОВИЙ ЕТАП

ЖІНКИ. ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 
В період з 21 по 22 липня 2015 року в Новояворівську відбувся третій чемпіонат Львівської області серед жіночих команд. Цього року ці традиційні змагання були приурочені до п'ятдесятиріччя Новояворівська і міська влада виступила з ініціативою провести їх знову саме на місцевому стадіоні «Розточчя». Нагороди третього чемпіонату виборювали чотири провідні команди обласного жіночого футболу, які в одне коло розіграли медалі чемпіонату. Зокрема попередні чемпіон Львівщини та «срібний» призер — відповідно новояворівська «Янтарочка» та буське «Надбужжя».

По завершенні заключного матчу чемпіонату відбулася церемонія нагородження, у якій взяли участь міський голова Новояворівська Василь Муравель, заступник голови Федерації футболу Львівщини Степан Понайда, завідувач сектору молоді та спорту Яворівської РДА Роман Свистун, голова Федерації футболу Яворівщини Мирослав Дорош. Учаснкам були вручені заслужені командні й індивідуальні нагороди: кубки, медалі, м'ячі, ілюстровані альбоми до п'ятдесятиріччя Новояворівська, а також статуетки. 
Названо найкращих у номінаціях:
 Найкращий воротар — Венгринович Юлія («Янтарочка»)
 Найкращий захисник — Федірко Христина («Надбужжя»)
 Найкращий півзахисник — Мартинович Мирослава (ЖФОК «Городок»)
 Найкращий бомбардир — Климарчук Світлана («Янтарочка»)
 Найкращий гравець — Равська Софія («Надбужжя»)

Тренував команду-чемпіон — Іван Томків.

Найкращі бомбардири чемпіонату серед жінок

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2015
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 

 Федерація футболу України 
 Федерація футболу Львівської області

2015 у Львівській області
2015 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2015 в українському спорті